Erlach (Zwitserland), een stad in Zwitserland
 Erlach (district), het district waarin bovenstaande stad ligt
 Bad Erlach, een stad in Oostenrijk